Hrastnik (Moravče), een plaats in de Sloveense gemeente Moravče
Hrastnik (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik
Hrastnik (Zasavska), een gemeente in de Sloveense regio Zasavska
Hrastnik (plaats), een plaats in deze gemeente